Това е списък на шахматни дебюти с топонимни варианти, наименувани на географски обекти.

Дебюти

Дебютни варианти

Източници 
Списък с ECO кодове (англ.) 

Дебюти (шах)
Топонимия
Комбинаторика